Па́вел Шу́бин: